Алекса́ндра Бирюко́ва:
 Бирюкова, Александра Дмитриевна (1895—1967) — канадский архитектор.
 Бирюкова, Александра Павловна (1929—2008) — секретарь ЦК КПСС, депутат Верховного Совета СССР.
 Бирюкова, Александра Петровна (1906—1988) — доктор сельскохозяйственных наук, профессор.